La finale de la Coupe UEFA 1985-1986 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement au stade Santiago Bernabéu de Madrid, en Espagne, et à l'Olympiastadion de Berlin, en Allemagne de l'Ouest.

Elle oppose l'équipe espagnole du Real Madrid aux Allemands du FC Cologne. Au terme des deux rencontres, les Madrilènes l'emportent sur le score de 5 buts à 3 (5-1 à l'aller, 0-2 au retour), ce qui constitue leur deuxième sacre consécutif dans la compétition après 1985, ainsi que leur huitième titre européen avec leurs victoires en Coupe des clubs champions européens entre 1956 et 1960 et en 1966.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1985-1986
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1985-1986

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1985-1986

Notes et références 

1985-1986
Football en 1986
Sport en avril 1986
Sport en mai 1986
Sport en Allemagne en 1986
Sport en Espagne en 1986
Football à Cologne
Football à Berlin
Compétition de football à Madrid
Face-à-face du Real Madrid